Brain Dead steht für:

 Brain Dead (1990), US-amerikanischer Horrorfilm
 Brain Dead (2007), US-amerikanischer Horrorfilm
 BrainDead (Fernsehserie), US-amerikanische Dramedy-Fernsehserie
 Brain Dead (italienische Band), italienische Thrash-Metal-Band
 Brain Dead (malaysische Band), malaysische Death- und Thrash-Metal-Band

Siehe auch:
 Braindead